Gromada Sławęcin steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Sławęcin (Powiat Chojnicki)
 Gromada Sławęcin (Powiat Choszczeński)
 Gromada Sławęcin (Powiat Żuromiński)